Torre dei venti – torre situata nell'agorà romana di Atene
 Torre dei venti (Torre Gregoriana) – torre situata nei Giardini Vaticani, nella Città del Vaticano
 Torre dei venti – torre situata nel quartiere Colognola di Bergamo, sullo svincolo dell'uscita dell'Autostrada A4